Соревнования по дзюдо в весовой категории до 81 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 19 сентября. Приняли участие 37 спортсменов из 37 стран.

Южнокорейский дзюдоист Чо Ин Чхоль завоевал свою вторую олимпийскую медаль. На Играх 1996 года в Атланте кореец стал бронзовым призёром в категории до 78 кг. Для остальных призёров эта медаль стала первой олимпийской наградой в их карьере. Олимпийский чемпион 1996 года француз Джамель Бурас в полуфинале уступил будущему чемпиону японцу Макото Такимото, а в поединке за третье место проиграл эстонцу Алексею Будылину.

Самым короткой схваткой турнира стал полуфинальный поединок турнира за бронзовую медаль между спортсменом из Эстонии Алексеем Будылиным и иранцем Каземом Сарихани. Он продолжался всего 19 секунд и завершился победой эстонского дзюдоиста.

Медалисты

Соревнование

Предварительный раунд

Основная сетка

Встречи за третьи места 
Утешительные встречи проводятся в рамках двух групп между всеми спортсменами, потерпевшими поражение от полуфиналистов турнира. В финальном поединке за 3 место победитель предыдущего раунда соревнуется с проигравшим полуфинал спортсменом из другой группы.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт